Le Dézapping du  était une émission de télévision française]diffusée sur Canal+ entre 2013 et 2015. Il s'agit d'une série de sketchs pastiches du Zapping de Canal+]diffusé quotidiennement dans Le Before du Grand Journal.

Fiche technique

Équipe

Auteurs  
 Alison Wheeler
 Christine Berrou
 Baptiste Magontier
 David Azencot
 Gaël Mectoob
 Kemar
 Kevin Razy
 Marion Seclin
 Monsieur Poulpe
 Natoo
 Tarik Seddak

Réalisateurs  
 Baptiste Magontier
 Théodore Bonnet

Directrice de production  
 Vanessa Brias

Producteur  
 Lorenzo Benedetti

Distribution

Acteurs principaux 
 Alison Wheeler
 Gaël Mectoob
 Greg Guillotin
 Kemar
 Ludovik
 Kevin Razy
 Marion Seclin
 Mister V
 Monsieur Poulpe
 Natoo

Apparition de célébrités 
 Arnaud Tsamere
 Bérengère Krief
 Céline Tran
 Chris Marques
 Dédo
 Gaspard Proust
 Guillaume Bats
 Hugo Dessioux
 Jean-Roch
 Jérôme Daran
 Kamini
 Kev Adams
 La Fouine
 Marc-Antoine Le Bret
 Nawell Madani
 Palmashow
 Tex
 Thomas VDB
 Vincent Tirel

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Chaîne YouTube

Émission de télévision créée en 2013
Émission de télévision de divertissement
Émission diffusée sur Canal+
Émission de télévision produite en France
Émission sur la télévision
Émission de télévision disparue en 2015